-{Equisetum}- представља род раставића који расту првенствено на влажним местима. Код неких врста наведеног рода јавља се диморфизам. Код једне групе у пролеће се јавља негранат жућкаст фертилни изданак са спороносним класићем на врху који одумире након сазревања и избацивања спора, затим израстају разгранати, стерилни вегетативни изданци.

-{Equisetum}- је „живи фосил”, једини живи род целе поткласе -{Equisetidae}-, који је током више од 100 милиона година био много разноврснији и доминирао је подлогом каснопалеозојских шума. Неке еквисетиде су била велика стабла која су достизала до  висине. Род -{Calamites}- из породице -{Calamitaceae}-, на пример, изобилан је у наслагама угља из периода карбона. Сматра се да је образац размака чворова у коњским реповима, где су они према врху изданка све ближи један другоме, инспирисао Џона Напијера да измисли логаритме. Савремени коњски репови су се први пут појавили током периода јуре.

Површно сличан, али потпуно неповезан род цветних биљака, кобиљи реп (-{Hippuris}-), повремено се назива „коњски реп“, а као забуна, назив „кобиљин реп“ се понекад примењује на -{Equisetum}-.

Таксономија

Врсте 
Живи чланови рода -{Equisetum}- подељени су у три различите лозе, које се обично третирају као подродови. Назив типа подрода, -{Equisetum}-, на латинском значи „коњска длака“, док назив другог великог подрода, -{Hippochaete}-, на грчком исто тако значи „коњска длака“. Хибриди су уобичајени, али је хибридизација забележена само између чланова истог подрода. Док се биљке подрода -{Equisetum}- обично називају коњским реповима, биљке подрода -{Hippochaete}- се често називају рогозним бичевима, посебно када су неразгранате.

Две биљке рода -{Equisetum}- се комерцијално продају под називима -{Equisetum japonicum}- (прешасти реп) и -{Equisetum camtschatcense}- (камчатски реп). Оне су типови врсте -{E. hyemale var. hyemale}-, иако се могу навести и као засебне варијанте -{E. hyemale}-.

Еволуциона историја 

Најстарији остаци модерних коњских репова из рода -{Equisetum}- се први пут појављују у раној јури, представљени са -{Equisetum dimorphum}- из ране јуре Патагоније и -{Equisetum laterale}- из ране-средње јуре Аустралије. Окамењени остаци -{Equisetum thermale}- из касне јуре Аргентине показују све морфолошке карактеристике савремених чланова рода. Процењена подела између -{Equisetum bogotense}- и свих осталих живих -{Equisetum}- се процењује да се догодила најкасније у раној јури.

Подрод -{Paramochaete}- 
  – Андски коњски реп; планинска Јужна Америка до Костарике; укључује -{E. rinihuense}-, који се понекад третира као посебна врста. Раније укључено у подг. -{Equisetum}-, али -{Christenhusz et al.}- (2019)  су је пренели овде, пошто се сматра да је -{E. bogotense}- сестра преосталих врста у роду.

Подрод -{Equisetum}- 
  – пољски коњски реп; циркумбореално наниже кроз умерене зоне
  – хималајски коњски реп; Хималаји Индије и Кине и суседних нација изнад одо 1500 стопа (450 -{m}-)
  – водени коњски реп; циркумбореално наниже кроз умерене зоне
  – мочварни коњски реп; циркумбореално наниже кроз умерене зоне
  – ливадска коњски реп, хладовински коњски реп, сеновити коњски реп; циркумбореалне, осим у тундри наниже кроз хладне умерене зоне
  – шумски конски реп; циркумбореално наниже кроз умерене зоне, ограниченији у источној Азији
  – велики коњски реп, северни џиновски реп; Европа до Мале Азије и северне Африке, такође западне обале Северне Америке. Северноамеричка подврста  може се третирати као посебна врста

Подрод -{Hippochaete}- 
  – јужни џиновски коњски реп или џиновски коњски реп; умерена до тропска Јужна Америка и Централна Америка од севера до јужног Мексика
th to southern Mexico
  – груби коњски реп, груби рогоз; већи део нетропске северне хемисфере. Северноамеричка подврста  може се третирати као посебна врста 
  – глатки коњски реп, глатки рогоз; западне 3/4 Северне Америке и наниже у северозападни Мексико; такође понекад познат као -{Equisetum kansanum}-
  – Mexican giant horsetail; from central Mexico south to Peru
  (укључујући -{E. debile}-) – разгранати коњски реп; Азија, Европа, Африка, острва југозападног Пацифика
  – патуљасти коњски реп, патуљасти рогоз; северне (хладне умерене) зоне широм света
  – шарени коњски реп, шарени рогоз; северне (хладне умерене) зоне широм света, осим најсевероисточне Азије

Несмештено у подрод 
Equisetum dimorphum – рана јура, Аргентина
Equisetum laterale – рана до средње јуре, Аустралија
Equisetum thermale – средња до касне јуре, Аргентина
Equisetum similkamense - Ипрес, Британска Колумбија

Именовани хибриди

Хибриди између врста у подроду -{Equisetum}- 
 -{Equisetum × bowmanii  (Equisetum sylvaticum × Equisetum telmateia)}-
 -{Equisetum × dycei  (Equisetum fluviatile × Equisetum palustre)}-
 -{Equisetum × font-queri  (Equisetum palustre × Equisetum telmateia)}-
 -{Equisetum × litorale  (Equisetum arvense × Equisetum fluviatile)}-
 -{Equisetum × mchaffieae  (Equisetum fluviatile × Equisetum pratense)}-
 -{Equisetum × mildeanum  (Equisetum pratense × Equisetum sylvaticum)}-
 -{Equisetum × robertsii  (Equisetum arvense × Equisetum telmateia)}-
 -{Equisetum × rothmaleri  (Equisetum arvense × Equisetum palustre)}-
 -{Equisetum × willmotii  (Equisetum fluviatile × Equisetum telmateia)}-

Хибриди између врста у подроду -{Hippochaete}- 
 -{Equisetum × ferrissii  (Equisetum hyemale × Equisetum laevigatum)}-
 -{Equisetum × moorei  (Equisetum hyemale × Equisetum ramosissimum)}-
 -{Equisetum × nelsonii  (Equisetum laevigatum × Equisetum variegatum)}-
 -{Equisetum × schaffneri  (Equisetum giganteum × Equisetum myriochaetum)}-
 -{Equisetum × trachyodon  (Equisetum hyemale × Equisetum variegatum)}-

Филогенија 
Филогенија постојећих врста (искључујући хибриде), према -{Christenhusz et al.}- (2019), прказана је на следећем кладограму.

Референце

Литература 

 Walkowiak, Radoslaw (2008): IEA –p Equisetum Taxonomy
 Weber, Reinhard (2005): Equisetites aequecaliginosus sp. nov., ein Riesenschachtelhalm aus der spättriassischen Formation Santa Clara, Sonora, Mexiko; Equisetites aequecaliginosus sp. nov., a tall horsetail from the Late Triassic Santa Clara Formation, Sonora, Mexico Revue de Paléobiologie 24(1): 331–364 (German, English abstract)

Спољашње везе 

 Equisetum  at the Tree of Life Web Project
 National Collection of Equisetum
 The Wonderful World of Equisetum
 International Equisetological Association
 

Equisetophyta
Флора Европе
Флора Азије
Флора Африке
Флора Северне Америке
Флора Јужне Америке
Флора Аустралије